Ел Веласкењо има више значења:

 Ел Веласкењо (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Веласкењо (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику